

Клосон — місто, штат Мічиган
 Клосон — місто, штат Юта